Azanië of Azania, groep Zuid-Afrikaanse zwarte nationalisten
Jubaland of Azania, niet erkende staat binnen Somalië
Azania (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie Nymphalidae